Plusieurs églises utilisées comme cathédrale par l’Église catholique peuvent être nommées cathédrale Saint-François-d’Assise en raison de leur dédicace à saint François d’Assise :
 la cathédrale Saint-François-d’Assise d’Alep en Syrie ;
 la pro-cathédrale Saint-François-d’Assise de Laayoune au Sahara occidental (territoire contesté entre une république indépendantiste et le Maroc).

FrançoisAssise
~